

Zestawienie wszystkich rozegranych meczów 
 Kliknięcie na wynik powoduje przejście do opisu danego spotkania.
 Stan po zakończeniu fazy zasadniczej.

Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: Niebieski = wygrana gospodarzy; Biały = remis; Czerwony = zwycięstwo gości.

Runda jesienna (18 lipca – 15 grudnia) 
Źródło 1:
Źródło 2:
Źródło 3:
Źródło 4:
Źródło 5:

1. kolejka (18 lipca – 21 lipca)

2. kolejka (25 lipca – 28 lipca)

3. kolejka (1 sierpnia – 4 sierpnia)

4. kolejka (8 sierpnia – 11 sierpnia)

5. kolejka (15 sierpnia – 18 sierpnia)

6. kolejka (22 sierpnia – 25 sierpnia)

7. kolejka (29 sierpnia – 31 sierpnia)

8. kolejka (12 września – 15 września)

9. kolejka (19 września – 22 września)

10. kolejka (26 września – 29 września)

11. kolejka (3 października – 5 października)

12. kolejka (17 października – 20 października)

13. kolejka (24 października – 27 października)

14. kolejka (31 października – 3 listopada)

15. kolejka (7 listopada – 9 listopada)

16. kolejka (21 listopada – 24 listopada)

17. kolejka (28 listopada – 1 grudnia)

18. kolejka (5 grudnia – 8 grudnia)

19. kolejka (12 grudnia – 15 grudnia)

Runda wiosenna (13 lutego – 29 kwietnia)

20. kolejka (13 lutego – 16 lutego)

21. kolejka (20 lutego – 23 lutego)

22. kolejka (27 lutego – 2 marca)

23. kolejka (6 marca – 9 marca)

24. kolejka (13 marca – 16 marca)

25. kolejka (20 marca – 22 marca)

26. kolejka (4 kwietnia – 7 kwietnia)

27. kolejka (10 kwietnia – 13 kwietnia)

28. kolejka (17 kwietnia – 20 kwietnia)

29. kolejka (24 kwietnia – 26 kwietnia)

30. kolejka (29 kwietnia)

Uwagi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce - wyniki spotkań
Ekstraklasa w piłce nożnej (2014/2015)